Востряков — русская фамилия. Известные носители:
 Востряков, Александр Андреевич (род. 1945) — певец, тенор. Народный артист Украинской ССР (1991).
 Востряков, Александр Васильевич (1920—1994) — советский геолог, профессор Саратовского университета.
 Востряков, Геннадий Михайлович, (в монашестве Илиан; род. 1945) — епископ Русской православной церкви.
 Востряков, Дмитрий Родионович (1845—1906) — московский 1-й гильдии купец, мануфактур-советник.
 Востряков, Ефим Иванович (1889—после 1918) — подпрапорщик, герой Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
 Востряков, Игорь Дмитриевич (1938—2018) — русский писатель, автор детских книг.
 Востряков, Павел Иванович (род. 1930) — советский велогонщик.